Беркуново — название населённых пунктов в России:

 Беркуново — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Беркуново — деревня в городском округе Шаховская Московской области.